6-й Чемпионат Азии по софтболу среди женщин 1995 проводился в городе Манила (Филиппины) с участием 11 команд.

На Филиппинах и в городе Манила женский чемпионат Азии проводился в 3-й раз.

Чемпионами Азии (в 3-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) стала сборная Китая, победив в финале сборную Японии. Третье место заняла сборная Китайского Тайбэя (Тайваня).

Итоговая классификация

Примечания 

1995 год в софтболе
1995
Софтбол
Международные соревнования по софтболу на Филиппинах
Международные спортивные соревнования в Маниле
Чемпионаты Азии на Филиппинах
Софтбол